Тимет (, Thymoites, Thymoitos, ) в гръцката митология цар може да се отнася за:

 Тимет, принц от Троя, син на цар Лаомедонт, брат на Приам. Предложил да внесат Троянския кон в града. 
 Тимет, син на Оксинт, цар на Атика 
 Тимет, син на Хикетаон, придружител на Еней в Италия.

Източници